Colonia Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Juárez, Oaxaca, San Mateo del Mar, 
 Colonia Juárez, Malinalco, 
 Juárez, Casas Grandes, 
 Colonia Juárez, Durango, Peñón Blanco, 
 Colonia Juárez, Apaxco, 
 Colonia Juárez, Guanajuato, Uriangato, 
 Colonia Juárez, Guerrero, Tlapehuala, 
 Colonia Juárez, Ixtapan de la Sal, 
 Colonia Juárez, San Luis Potosí, San Vicente Tancuayalab, 
 Colonia Juárez, Ocoyoacac, delstaten Mexiko, ort.